Schirle ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Schirle (* 1936), deutsche Angehörige der Schönstatt-Bewegung, Regionaloberin in Südamerika
 Robert Schirle (* 1967), britischer Autorennfahrer, Motorsportmanager und Rennstallbesitzer